Krystyna z Bolseny (zm. 287-303) – męczennica wspominana 24 lipca, święta katolicka, prawosławna i ormiańska
 Krystyna (zm. 288-300) – męczennica wspominana razem z siostrą św. Kalistą i św. Dorotą z Cezarei 6/19 lutego, święta prawosławna
 Krystyna z Persji (zm. 559) – męczennica wspominana 13 marca, święta katolicka
 Krystyna Przedziwna (Admirabilis) (1150-1182) – święta katolicka wspominana 24 lipca
 Krystyna (księżna litewska) (zm. ok. 1281-1287) – mniszka wspominana 5/18 października, święta prawosławna

Zobacz też: Błogosławiona Krystyna

Przypisy